Кенесары:
 Кенесары Касымов — казахский правитель XIX века,
 Кенесары (до 1990-х Александровка) — аул (село), Бурабайский (Щучинский) район Акмолинской области Казахстана